Araguari peut désigner :

Géographie 
 Araguari, une municipalité du Brésil ;
 Agoutis do Araguary, ancien nom de Cutias, une municipalité du Brésil ;
 Rio Araguari, fleuve brésilien de l'État d'Amapá ;
 Rio Araguari, rivière brésilienne de l'État du Minas Gerais ;

Autres 
 Phyllomedusa araguari, une espèce d'amphibiens endémique du Brésil ;
 Baron d’Araguari, titre nobiliarchique brésilien ;
 Araguari Atlético Clube, un club brésilien de football ;
 Araguari, canonnière brésilienne ayant participé à la bataille de Riachuelo (1865) durant la guerre de la Triple-Alliance ;
 Araguari, une corvette de la marine brésilienne.

Notes et références